Вільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 17 км на північний захід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 308 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 844,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна